Marysia Starosta – cantante polacca
 Ondřej Starosta – ex cestista ceco
 Starosta – titolo utilizzato storicamente dai popoli slavi 
 Tomáš Starosta – hockeista su ghiaccio slovacco